Eurêka ! (en grec ancien  (), signifiant « j’ai trouvé », forme de la première personne du parfait de l'indicatif actif du verbe  ()) est le cri que, selon la légende, le savant grec Archimède aurait lancé au moment où il comprit les lois qui régissent la poussée que les objets subissent, selon leur densité, quand ils sont plongés dans l'eau ou tout autre liquide, ce qu'on appelle la poussée d'Archimède.

Cette légende est due à Vitruve qui la raconte dans son De architectura : .

Gauss y fait référence le , notant dans son journal , signifiant qu'il savait enfin montrer que tout entier est somme de trois nombres triangulaires.

L'effet eurêka est l'instant euphorique de soudaine compréhension et de certitude après une phase de tension.

Eureka figure sur le sceau de la Californie.

Article connexe 
 Euresis
 (5261) Eurêka

Notes et références 

Phrase ou expression
Expression de joie